Heinrich von Tschirschky, diplomatico tedesco
 Fritz Günther von Tschirschky, politico tedesco